Namie puede referirse a:
 Namie, localidad de Japón;
 Namie Amuro, cantante japonesa.